Lawrence (z lat. Laurentius, česky Vavřinec) je běžné anglické křestní jméno i příjmení a název různých obcí, hor, řek atd. Zkrácený tvar je Larry.

příjmení
 viz Lawrence (příjmení)

jiné
 Lawrence z Arábie (film) – britský film z roku 1962
 Saint Lawrence River – Řeka svatého Vavřince v Kanadě
 Lawrence Livermore National Laboratory – americký ústav jaderného výzkumu v Kalifornii
 Lawrencium – 103. prvek periodické soustavy
 Lawrence (Kansas) – město v USA